27 lutego 2016 rozegrano mecz dziesiątej edycji Superpucharu Wysp Owczych. Było to spotkanie mistrza kraju z roku 2015, B36 Tórshavn, oraz zdobywcy Pucharu Wysp Owczych 2015, Víkingur Gøta. Trzeci raz z rzędu puchar przypadł graczom z Norðragøta.

Mecz

Składy 

Wyspy Owcze
2016 na Wyspach Owczych
Rozgrywki piłkarskie na Wyspach Owczych